

События 
 Империя Тан — начало восстания киданей и мохэ во главе с Ли Цзиньчжуном и Сунь Ваньжуном против имперской власти.
 В Пекине завершено строительство буддийского храма Миньчжун (ныне храм Фаюань).
 Омейядский халифат — административные реформы халифа Абдуль-Малика. Арабский язык становится официальным языком державы Омейядов, в рамках унификации валюты основан центральный монетный двор и начата централизованная чеканка золотых динаров и серебряных дирхамов.
 Арабские экспедиционные силы в Африке захватывают Карфаген (позже на короткое время снова отбит византийским флотом).
 Герцогство Бавария — герцог Теодон II призывает епископа Вормсского Руперта с целью распространения христианства на землях между Дунаем и Нижней Паннонией. Руперт закладывает церковь и монастырь Св. Петра на территории современного Зекирхен-ам-Валлерзе (Зальцбург, Австрия).

Родились 
 Осред I, король Нортумбрии (приблизительная дата, возможен также 697 или 698).

Скончались 
 Винаядитья, царь Бадами из династии Чалукья.
 Домналл мак Конайлл, король Дал Риады (убит).
 Адельтруда, настоятельница Мобёжского аббатства, впоследствии католическая святая (приблизительная дата).

См. также 

 Список глав государств в 696 году

Примечания